Zbigniew Graczyk (1913-1992) – aktor teatralny
 Zbigniew Graczyk (ur. 1948) – polski inżynier, urzędnik i polityk
 Zbigniew Graczyk (ur. 1978) – polski lekkoatleta, średniodystansowiec